Кызылтавская волость:

 Кызылтавская волость (Каркаралинский уезд)
 Кызылтавская волость (Павлодарский уезд)